Кубок Конфедерации КАФ 2006 — 3-й розыгрыш турнира (32-й, считая одного из предшественников — Кубок обладателей кубков КАФ). Проходил с 17 февраля по 2 декабря 2006 года.

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 17—19 февраля, ответные — 3—5 марта 2006 года.

|}

1/16 финала 
Первые матчи прошли 17—19 марта, ответные — 31 марта — 2 апреля 2006 года.

|}

1/8 финала

Первый раунд 
Первые матчи прошли 21—23 апреля, ответные — 5—7 мая 2006 года.

|}

Второй раунд 
К победителям 1-го раунда присоединяются команды, проигравшие в 1/8 финала Лиги чемпионов КАФ.

Первые матчи прошли 14—16 июля, ответные — 28—30 июля 2006 года.

|}

Групповой этап 
Групповой этап был сыгран в августе — октябре 2006 года.

Группа A

Группа B

Финал 
Первый матч был сыгран 18 ноября, ответный — 2 декабря 2006 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Конфедерации 2006 на сайте КАФ 
 Статистика Кубка Конфедерации 2006 на сайте RSSSF

Примечания 

2006
Футбол в Африке в 2006 году